Christ’s College (Aberdeen)
 Christ’s College (Cambridge)